Colacu se poate referi la:

Colacu, Dâmbovița
Colacu, Suceava
Colacu, Vrancea